Das United Airlines Tournament of Champions 1980 war ein Tennisturnier der Damen in Orlando, Florida. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 29. April bis 4. Mai 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Orlando